Валя-Стиній () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Цицешть.
 Валя-Стиній () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Луйка.